Basay (Negros Oriental), een gemeente in Negros Oriental (Filipijnen)
Basay (taal), een Austronesische taal die in Taiwan werd gesproken
Basay (volksstam), een Taiwanese volksstam